Porstendorf ist der Name folgender Orte: 

 Ortsteil der Gemeinde Neuengönna, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen, siehe Porstendorf (Neuengönna)
 Ortsteil der Gemeinde Mittelpöllnitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, siehe Porstendorf (Mittelpöllnitz)
 Bořitov, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien
 Boršov, Ortsteil der Stadt Moravská Třebová (Mährisch Trübau), Tschechien